Albrecht Stammler ist der Name folgender Personen:

* Albrecht Stammler (Jurist) (1607–1664), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Ulm 
 Albrecht Stammler (Mediziner) (1918–2009), deutscher Neurologe und Psychiater